Эле́ктро:
 Электро — направление в электронной танцевальной музыке, созданное группой Kraftwerk.
 Электроклэш — стиль электронной музыки, вобравший в себя элементы новой волны, панка и танцевальной электроники.
 Электро-хаус — стилевая разновидность музыки хаус, находящаяся на стыке прогрессив-хауса и электроклэша.
 Электро — суперзлодей и враг Человека-Паука во вселенной Marvel Comics.
 Электро — первый российский геостационарный спутник гидрометеорологического обеспечения.
 Электро-Л — серия российских спутников гидрометеорологического обеспечения второго поколения.
 Электро-Л № 1 — российский спутник гидрометеорологического обеспечения второго поколения.
 Электро-Л № 2 — российский спутник гидрометеорологического обеспечения второго поколения.
 Электро-Л № 3 — российский спутник гидрометеорологического обеспечения второго поколения.
 Электро-Л № 4 — российский спутник гидрометеорологического обеспечения второго поколения.
 Электро-Л № 5 — российский спутник гидрометеорологического обеспечения второго поколения.

Примечания